L'angoscia di Satana, film del 1917 diretto da Giuseppe De Liguoro
 L'angoscia di Satana (The Sorrows of Satan), film del 1926 diretto da D.W. Griffith